Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont reçu le nom de Amatsukaze :
 lAmatsukaze, un destroyer de la Marine impériale japonaise de classe Isokaze lancé en 1916, achevé en 1917 et mis au rebut en 1935 ;
 l'''Amatsukaze, un destroyer de la Marine impériale japonaise de classe Kagerō lancé en 1939, mis en service en 1940 et détruit en 1945 ;
 lAmatsukaze'', un destroyer lance-missiles de la Force maritime d'autodéfense japonaise lancé en 1963, armé en 1965 et désarmé en 1995.

Nom de bateau